Dietrichsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dietrichsteiner (* 1966), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dietrichstein (Adelsgeschlecht)